Marceli Nowotko to śródlądowy statek pasażerski, zbudowany w 1932 r. w stoczni w Królewcu (obecnie Kaliningrad). Przed II wojną światową pływał pod nazwą "Jägerhöhe", jego macierzystym portem było Węgorzewo. Nazwę "Nowotko" nosił od zakończenia wojny, gdy w spadku po Niemcach dostała go Żegluga Mazurska w Giżycku (województwo warmińsko-mazurskie). Przez kilkadziesiąt lat służył turystom na mazurskich jeziorach. Służbę skończył pod koniec lat 80. XX wieku – stan techniczny nie pozwalał na dłuższą eksploatację. Sprzedany prywatnym inwestorom, służył jako bar. Aktualnie jest pływającą restauracją na jeziorze Krzywym w Olsztynie.

Dane techniczne 
 Budowa: 1932 Stocznia w Królewcu
 Port macierzysty:
 Tonaż:?
 Wymiary: długość 27 m, szerokość 4 m, zanurzenie 1,80 m,
 Liczba pokładów: 2
 Miejsc pasażerskich: 140

Linki zewnętrzne 
 

Nowotko
Statki z XX wieku